Мъжкият национален отбор по волейбол на Гърция е сред добрите волейболни отбори в Европа и света.

Той е редовен участник в международните първенства по волейбол. Има единствено участие в олимпийски игри – на Олимпиадата през 2004 г., която домакинства, като се класира на 5-о място.

Олимпийски игри 

Гърция
Волейбол в Гърция